Владимир Емельянович Неуважаев (род.1935) — советский и российский  специалист в области вычислительной математики, доктор физико-математических наук (1972), профессор (1989). Лауреат Государственной премии СССР (1972). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006).

Биография 
Родился 30 июня 1935 года в станице Новоджерелиевская, Брюховецкого района Краснодарского края.

С 1956 года после окончания физико-математического факультета Ростовского государственного университета работал в системе МСМ СССР. С 1956 года направлен в закрытый город Челябинск-70 во Всесоюзный научно-исследовательский институт технической физики с назначением инженером, с 1959 года — старшим инженером и руководителем группы, с 1965 года — начальником отдела. С 1971 года — заместитель начальника Математического отделения (НИО-3) по науке ВНИИТФ. 

В 1963 году защитил учёную степень кандидата физико-математических наук, в 1986 году — доктора физико математических наук. С 1996 года главный научный сотрудник ВНИИТФ, основные научные интересы В. Е. Неуважаева связаны с разработкой новых численных методов решения сложных задач механики сплошных сред, получением аналитических решений автомодельных задач газовой динамики, математическим моделированием процессов возникновения и развития газодинамической неустойчивости и турбулентности в течениях стратифицирных газов и жидкостей<ref
name="Энциклопедия: Атомные города Урала. Город Снежинск"></ref>.

С 1993 года профессор кафедры вычислительной математики Челябинского государственного университета и Снежинской физико-технической академии. С 1995 года академик Международной академии информатизации. С 1979 года член редколлегии Научно-технического сборника «Вопросы атомной науки и техники» (ВАНТ) из серии "Математическое моделирование физических процессов".

Библиография 

Неуважаев В. Е. Истечение газа в вакуум при степенном законе энерговыделения”, Докл. АН СССР, 141:5 (1961),  1058–1060 
Неуважаев В. Е. Один метод расчета газодинамических движений с нелинейной теплопроводностью, Тр. МИАН СССР, 74 (1966),  138–140 
Неуважаев В. Е. Неадиабатические движения в идеальном газе (автомодельные решения)”, Тр. МИАН СССР, 122 (1973),  24–51  mathnet  mathscinet  zmath; V. Y. Neuvazliayev, Nonadiabatic motions in ideal gas (selfsimilar solutions), Proc. Steklov Inst. Math., 122 (1973), 23–51
Неуважаев В. Е. К теории турбулентного перемешивания, Докл. АН СССР, 222:5 (1975),  1053–1056
Неуважаев В. Е. Турбулентное перемешивание границы раздела в численном газодинамическом расчете, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 16:2 (1976),  440–450  mathnet  zmath; V. Y. Neuvazhaev, V. G. Yakovlev, “Numerical gas-dynamical calculation of turbulent mixing of the interface”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 16:2 (1976), 154–165
Неуважаев В. Е. Численное исследование развития возмущения на границе двух сжимаемых сред в автомодельной задаче с энерговыделением, Матем. моделирование, 1:9 (1989),  1–8  
Неуважаев В. Е. Развитие турбулентного перемешивания, вызванное неустойчивостью Рихтмайера–Мешкова (РМ), Матем. моделирование, 3:7 (1991),  10–28
Неуважаев В. Е. Изучение устойчивости границ раздела жидкостей при совместном действии импульсного и постоянного ускорений, Матем. моделирование, 5:2 (1993),  16–24
Неуважаев В. Е.  Свойства модели турбулентного перемешивания, основанной на двухкомпонентной двухскоростной модели. Сепарационная добавка в диффузионных моделях, Матем. моделирование, 7:7 (1995),  3–18

Награды

Ордена 
 Орден Дружбы народов (1985)

Премии 
 Государственная премия СССР (1972)

Звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006)

Примечания

Литература 
 
 
 

Математики СССР
Математики России
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Челябинского государственного университета
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
Участники советского атомного проекта